Lecanopsis är ett släkte av insekter som beskrevs av Targioni Tozzetti 1868. Lecanopsis ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skålsköldlöss
Lecanopsis